Марк Кри́стофер Уэ́бстер (; род. 21 февраля 1990) — австралийский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион Австралии (2011) и участник чемпионата мира (2009—2011).

По состоянию на июнь 2011 года занимал восемьдесят четвёртое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Уэбстер начал заниматься фигурным катанием в 1998 году. На юниорском уровне был серебряным призёром чемпионата Австралии. После выхода во взрослое катание дважды финишировал вторым в рамках национального чемпионата, а в сезоне 2010/2011 завоевал титул чемпиона страны, который оказался для него единственным в карьере. В последующие годы он пополнил копилку бронзовой наградой австралийского чемпионата (2014, 2018).

На крупных международных соревнованиях показывал преимущественно невысокие результаты. В течение соревновательной карьеры трижды выступил на чемпионате мира (2009—2011). Шесть раз участвовал в чемпионате четырёх континентов. Лучшим результатом на Четырёх континентах стало пятнадцатое место в 2009 году, когда на старт выходили двадцать шесть фигуристов.

Личный рекорд на международных турнирах заработал в рамках челленджера Warsaw Cup 2017, где расположился на восьмой строчке. На тех соревнованиях Уэбстер установил персональный рекорд в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. Вне льда получил степень бакалавра по психологии. В феврале 2018 года у Марка и его супруги Дженнифер, на которой он женился в 2013 году, родилась дочь Элаури.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Марк Уэбстер на сайте Eurosport.

Фигуристы Австралии